Kambul hace referencia a varios artículos:

Localidades en Yucatán (México)
 Kambul (Motul), en el municipio de Motul;
 Kambul (Peto), en el municipio de Peto;
 Kambul (Temozón), en el municipio de Temozón;

Zoología
 Kambul, ave de la familia Cracidae conocida también como hocofaisán (Crax rubra).